Gillibrand peut faire référence à : 
 Holly Gillibrand (née en 2005), militante écologiste écossaise.
 Kirsten Gillibrand (née en 1966), sénatrice des États-Unis.